Il termine Kosovo (anche nelle forme Kossovo, Kosava, Kosova e Kosowo) può riferirsi a:

Serbia/ Kosovo
Kosovo – Regione dei Balcani autoproclamatasi stato indipendente
Košava – Vento che soffia dai Carpazi attivo principalmente in territorio serbo
Kosovo Polje – Comune del Kosovo

Albania
 Regione Albanese

Bielorussia
Kosava (in russo Kossovo) – Comune della voblasc' di Brėst

Bulgaria
Kosovo – Comune del distretto di Kjustendil
Kosovo – Comune del distretto di Plovdiv
Kosovo – Comune del distretto di Šumen
Kosovo – Comune del distretto di Vidin